Давис Бертанс (; род. 12 ноября 1992 года, Валмиера, Латвия) — латвийский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Даллас Маверикс». Был выбран на драфте НБА 2011 года во втором раунде под общим 42-м номером клубом «Индиана Пэйсерс». Играет на позиции тяжёлого форварда.

Профессиональная карьера

Сан-Антонио Спёрс 
14 июля 2016 года Давис Бертанс подписал контракт с «Сан-Антонио Спёрс».. Давис дебютировал за «Спёрс» 25 октября 2016 года в матче открытия сезона против «Голден Стэйт Уорриорз», который закончился победой клуба из Сан-Антонио со счетом 129 на 100. За 4 минуты игрового времени со скамейки запасных он набрал 5 очков. 25 ноября 2016 года в поединке против «Бостон Селтикс» на счету Дависа Бертанса впервые в карьере в НБА было 15 очков. 7 января 2017 года Бертанс обновил свой рекорд результативности до 21 очка во встрече против «Шарлотт Хорнетс». 29 января 2017 года по окончании матча против «Даллас Маверикс» он стал четвёртым новичком в истории «Сан-Антонио Спёрс», который одновременно в одном сезоне забил 35 трёхочковых бросков и поставил 35 блок-шотов. 11 марта 2017 года в поединке против «Голден Стэйт» Давис Бертанс стал шестым новичков в истории «Спёрс», который за свой дебютный сезон преодолел отметку 50 забитых трёхочковых бросков. В течение сезона 2016/2017 он неоднократно выступал за клуб лиги развития НБА «Остин Спёрс». Давис дебютировал в плей-офф НБА 15 апреля 2017 года во встречи против «Мемфис Гриззлис». За 7 минут игрового времени он набрал 4 очка. 8 января 2018 года обновил свой рекорд результативности, набрав в игре против «Сакраменто» 28 очков, исполнив 11 из 15 бросков (6 из 9 трёхочковых).

Вашингтон Уизардс (2019-2022) 
6 июля 2019 года Бертанс был обменян из «Сан-Антонио Сперс» в «Вашингтон Уизардс» в рамках сделки с тремя клубами, в которую также входил «Бруклин Нетс», а «Сперс» получили ДеМарре Кэрролла через сайн-энд-трейд.

22 июня 2020 года, через три месяца перерыва в НБА из-за пандемии COVID-19, Давис Бертанс решил не участвовать в рестарте сезона-2019/20 в Орландо. Как сообщается, это решение было принято по личным причинам. Клуб полностью поддержал решение игрока.

21 ноября 2020 года Бертанс заключил с «Вашингтон Уизардс» пятилетний контракт на 80 миллионов долларов.

17 февраля 2021 года Бертанс набрал максимальные за карьеру 35 очков в победе над «Денвер Наггетс».

Даллас Маверикс (2022 - настоящее время) 
10 февраля 2022 года Бертанс вместе со Спенсером Динвидди был обменян в «Даллас Маверикс» на Кристапса Порзингиса.

Карьера в сборной 
Бертанс представлял Латвию на Евробаскете 2011, набирая в среднем 5,6 очка и 2 подбора за игру. Он вернулся на Евробаскет-2017, уже в качестве игрока НБА, набирая в среднем 14 очков, 3 подбора и 2 передачи за игру.

Личная жизнь 
Старший брат Дависа, Дайрис (1989 г.р.), также является баскетболистом, выступает за клуб «Реал Бетис». Их отец, Дайнис, был профессиональным баскетболистом и в настоящее время является тренером молодёжных команд. Их мать — спортивный учитель и бывший гребец высокого уровня.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Латвии
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Баскония»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки сборной Латвии по баскетболу